Dahnke ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Dahnke (1936–2009), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans-Dietrich Dahnke (* 1929), deutscher Germanist